xnt:t kA*kA:kA s

Kentkaues je bilo žensko ime u drevnom Egiptu:
Kentkaues I., kćer faraona Menkaure
Kentkaues II., supruga Neferirkare Kakaija
Kentkaues Starija, kćer Unasa
Kentkaues Mlađa, kćer Kentkaues Starije
Imena u drevnom Egiptu